Das Wort Pidgin ( []) steht für:
 Pidgin, eine reduzierte Sprachform, die verschiedensprachigen Personen zur Verständigung dient
 baskisch-isländisches Pidgin, eine im Island des 17. Jahrhunderts gesprochene Pidgin-Sprache
 Delaware-Pidgin, auch „Delaware-Jargon“ genannt, eine Pidgin-Sprache, die von nordamerikanischen Indianern (den Delaware) und europäischen Einwanderern zur Kommunikation miteinander benutzt wurde
 Nigerianisches Pidgin, eine in Nigeria gesprochene Sprache
 Pidgin-Deutsch, eine in den Jahren 1975 bis 1985 eingeführte irreführende Bezeichnung der Zweitsprache von erwachsenen Migranten in Deutschland
 Pidgin (Instant Messenger), eine Software, die mehrere Instant-Messaging-Protokolle unterstützt

Siehe auch: